Petr Hájek je jméno více významných osob:

 Petr Hájek (poslanec) (* 1957) – český politik, poslanec za ČSSD
 Petr Hájek (architekt) (* 1970) – český architekt z HŠH architekti, s. r. o., spoluautor třetího nejúspěšnějšího návrhu Národní knihovny na Letné
 Petr Hájek (matematik) (1940–2016) – český matematik a logik
 Petr Hájek (psycholog) (* 1947) – klinický psycholog českého původu, profesor na Londýnské univerzitě
 Petr Hájek (novinář) (* 1951) – český novinář a spisovatel, bývalý ředitel tiskové kanceláře a mluvčí prezidenta Václava Klause
 Petr Hájek (politik) (* 1967) – starosta města Ústí nad Orlicí
 Petr Hájek (skaut) (1944–2018) – skautský spisovatel, pedagog
 Petr Hájek (1955) (* 1955) – český stavební inženýr a vysokoškolský profesor ČVUT
 Petr Hájek (1972) – český dětský herec

podobné jméno
 Peter Hajek (* 1941) – rakouský novinář, spisovatel a režisér